Czartoria peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Czartoria, un village de la voïvodie de Lublin
 Czartoria, un village de la voïvodie de Podlachie